Вольфганг Нокке (нем. Wolfgang Nocke, род. 1960 г. Линних, Дюрен) — современный немецкий художник и иллюстратор литературы.

Жизнь и творчество 
1976—1978 — учится в гуманитарном колледже, в Реклингхаузене.

1978—1979 — обучение в художественной школе Пирамида в Дюссельдорфе.

1882—1983 — обучение в венской школе искусств.

После окончания своего художественного образования В. Нокке в течение 17 лет живёт и работает в Реклингхаузене, затем перебирается в Гейдельберг. При поддержке института Гёте работы художника получают известность в различных частях света, прежде всего в Азии — но также и в США, Великобритании, Португалии. С 2008 года В. Нокке проживает в Хертене.

Художественные работы Вольфганга Нокке, его графика и картины фантастичны по содержанию, заполнены великолепной яркости красками; это подлинные симфонии цвета. В его полотнах постоянно присутствуют образы животных — тигра, слонов, дельфинов, попугаев, пингвинов и других, зачастую занятых человеческими заботами или играми. Его работы радостны, оптимистичны и не таят загадок, несмотря на причудливость ярких миров, созданных фантазией мастера.

В 2008 году в издательстве «Шёфлинг и Ко» выходит роман Юлия Це «Страна людей» с многочисленными иллюстрациями В. Нокке (Juli Zeh «Das Land des Menschen», Schöffling & Co, Frankfurt-am-Main, e.A. 2008).

Избранные выставки 
 1978 — галерея Осирис, Херне
 1980 — Пале-Аппоньи, Вена
 1983 — художественная галерея Баден-Бадена
 1984 — галерея Ганса Винкеля, Амстердам
 1985 — галерея Банкаши, Стамбул; галерея Сидней, Лос-Анджелес
 1988 — галерея Луис Ньюмен, Беверли-Хиллс; Рейн-галерея, Дюссельдорф
 1992 — галерея Беккер, Люксембург
 1995 — галерея Клейне Вельтлатерне, Берлин
 1997 — галерея Ваут-Павлак, Эссен
 2005 — галерея Роука, Мюнхен
 2006 — Галерея изящных искусств Бе, Тайбэй; Институт Гёте, Лиссабон
 2008 — галерея культурного центра Шамиан, Гуанчжоу

Википедия:Биографии современников
Современные художники Германии